Станковский — фамилия:

 Станковский, Альберт — польский историк.
 Станковский, Анатолий Фёдорович (1934—2014) — российский геолог, лауреат Государственной премии СССР.
 Станковский, Атанас (в монашестве Агафангел; род. 1955) — епископ Македонской православной церкви, митрополит Повардарский (с 2006).
 Станковский, Горан (род. 1976) — македонский футболист, нападающий.
 Станковский, Степан Карлович — преподаватель Иркутского военного училища, генерал-майор.

Примечания